

Fumetto 
 Sanctuary – Manga di Sho Fumimura e Ryōichi Ikegami

Geografia 
 Sanctuary – città statunitense nel Texas

Musica 
 Sanctuary – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Sanctuary Records – etichetta discografica britannica
 Sanctuary – album dei The J. Geils Band del 1978 
 Sanctuary – singolo degli Iron Maiden del 1980, dall'album Iron Maiden
 Sanctuary – album di Simon Webbe del 2005 
 Sanctuary – singolo di Utada Hikaru del 2005 
 Sanctuary – singolo di Gabriella Cilmi del 2008, dall'album Lessons to Be Learned
 Sanctuary – album dei Praying Mantis del 2009
 Sanctuary – singolo di Jack Strify del 2013
 Sanctuary – EP di Aly & AJ del 2019
 Sanctuary – singolo di Joji del 2020

Letteratura 
 Sanctuary – romanzo di William Faulkner

Televisione 
 Sanctuary – serie televisiva fantascientifica canadese
 La terra promessa (Sanctuary) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Cinema 
 Sanctuary – film del 1997 diretto da Tibor Takács
 Sanctuary - film del 2022 diretto da Zachary Wigon